«Цветение Максимо Оливероса» (, ) — фильм режиссёра Ауреуса Солито, история 12-летнего гея, который влюбляется в полицейского.

Сюжет 
Макси — необычный 12-летний подросток из манильских трущоб, больше похожий на девочку, чем на мальчика. Макси является младшим братом в семье, где отец, который давно овдовел, продает мобильные телефоны, которые крадут другие братья. Подросток бросил школу. Всё время он проводит за приготовлением пищи, уборкой, ремонтом одежды для своей семьи. Мальчик знакомится с полицейским по имени Виктор, который спасает его от уличной расправы, между ними завязываются дружеские отношения. Проблема в том, что Виктор решил вывести на чистую воду криминальное семейство и подросток вынужден делать нелёгкий выбор, решать что ему дороже: отец и братья, которых он очень любит, или новый странный друг, который больше, чем просто друг.

В ролях

Призы и номинации 
Фильм номинировался на награды и получил призы:

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница фильма на сайте Metacritic

Фильмы-драмы Филиппин
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»